La Hall of Fame Viola è un'iniziativa, a carattere permanente, promossa dal Museo della Fiorentina e dall’ACF Fiorentina, a partire dal 2012. La Fiorentina è stata la prima società di calcio italiana a presentare la propria Hall of fame, nella quale vengono inserite ogni anno personalità che abbiano contribuito a scrivere la storia del club gigliato nelle seguenti categorie: giocatori, allenatori, dirigenti e ambasciatori. I prescelti vengono premiati con il "Marzocco Viola", durante una cerimonia. Tutte le cerimonie di premiazione, dall'istituzione della Hall of Fame ad oggi, hanno avuto luogo presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi". Di seguito gli eletti.

2012
  Giancarlo Antognoni
  Giuseppe Brizi
  Giuseppe Chiappella
  Giovanni Galli
  Kurt Hamrin
  Egisto Pandolfini
  Mario Pizziolo
  Christian Riganò
  Vittorio Staccione
  Fulvio Bernardini Allenatore
  Raffaele Righetti Dirigente
  Stefano Biagini Capo Ultras
  Lando Parenti Dirigente
  Narciso Parigi Cantante dell'inno viola
  Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano Dirigente
  Rigoletto Fantappiè Fondatore Centro Coordinamento Viola

2013
  Italo Bandini
  Stefano Borgonovo
  Giancarlo De Sisti
  Julinho
  Ardico Magnini
  Alberto Orzan
  Giuliano Sarti
  Ferruccio Valcareggi
  Giuseppe Virgili 
  Ernesto Paroli
  Franco Zeffirelli Regista
  Enrico Befani Presidente
  Valter Tanturli Presidente ATF
  Bruno Pesaola Allenatore
  Mario Ciuffi Conduttore televisivo

2014
  Giorgio Albertazzi
  Gabriel Batistuta
  Renzo Contratto
  Claudio Merlo 
  Armando Segato 
  Nello Baglini Presidente
  Mario Mazzoni Allenatore

2015
  Sergio Cervato 
  Luciano Chiarugi
  Károly Csapkay
  Francesco Toldo
  Ugolino Ugolini
  Rodolfo Volk 
  Paolo Valenti Giornalista sportivo
  Carlino Mantovani Giornalista sportivo

2016
  Romeo Menti
  Miguel Montuori
  Luca Toni
  Franco Superchi
  Giampiero Masieri Giornalista sportivo
  Ennio “Pallino” Raveggi Massaggiatore

2017
  Enrico Chiesa
  Dunga
  Ugo Ferrante
  Enzo Robotti
  Francesco Rosetta
  Sandro Mencucci Dirigente

2018
  Enrico Albertosi
  Davide Astori
  Ottavio Baccani
  Daniel Ricardo Bertoni
  Mario Maraschi
  Giancarlo Galdiolo
  Gigi Boni Giornalista sportivo
  Claudio Ranieri Allenatore

2019
  Sergio Castelletti
  Francesco Graziani
  Moreno Roggi
  Artemio Franchi Dirigente
  Roberto Germogli Fotogiornalista
  Emiliano Mondonico Allenatore

Note 

ACF Fiorentina